Palacio del Almirante, puede referirse a:

Palacio del Almirante en Cuzco, Perú.
Palacio del Almirante en Medina del Campo, Valladolid, España.
Palacio del Almirante en Valencia, España